Gravitas — тринадцятий студійний альбом англійської групи Asia, який був випущений 25 березня 2014 року.

Композиції 
 Valkyrie — 5:25
 Gravitas — 7:59
 The Closer I Get To You — 6:38
 Nyctophobia — 5:11
 Russian Dolls — 5:05
 Heaven Help Me Now — 5:38
 I Would Die For You — 3:11
 Joe Di Maggio's Glove — 4:30
 Till We Meet Again — 4:03

Склад 
 Джефф Даунс — клавішні
 Сем Коулсон — гітара
 Карл Палмер — ударні, перкусія 
 Джон Веттон — вокал

Джерела 
 Gravitas  allmusic
 Gravitas  last.fm

Альбоми Asia
Англомовні музичні альбоми
Березень 2014